

Patronyme 

 Jean Cocteau (1889-1963), poète, graphiste, dessinateur, dramaturge et cinéaste français ;
 Roger Cocteau-Gallois (1905-1995), militaire et résistant français.

Divers 
 Cocteau Twins, groupe musical écossais.
Patronyme français